Адлер, Фридрих:

 Адлер, Фридрих (1827—1908) — немецкий архитектор и археолог.
  (1857—1938) — австрийский писатель.
 Адлер, Фридрих (1879—1960) — австрийский политик и революционер.

 Примечания